Ernie steht für:
 Ernie, männlicher Vorname, siehe Ernest
 Ernie, Figur aus der Fernsehserie Sesamstraße, siehe Ernie und Bert
 Ernie, Figur aus der Fernsehserie Stromberg, siehe Stromberg (Fernsehserie)#Berthold „Ernie“ Heisterkamp
 Ernie, Kosename von Ernst Wilhelm Wittig (1947–2020), deutscher Flitzer

Siehe auch:
 Erni (Begriffsklärung)
 Erny